Лос Уахес има више значења:

 Лос Уахес (Сочивеветлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Уахес (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику